Агранович — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Агранович Леонід Данилович (1915—2011) — радянський кінорежисер, сценарист та драматург. Лауреат Державної премії СРСР (1971).
 Агранович Михайло Леонідович — радянський і російський кінооператор, режисер, педагог.
 Агранович Олексій Михайлович — російський актор, режисер, продюсер, художній керівник «Гоголь-центру».
 Агранович Софія Залманівна (24 червня 1944 — 18 липня 2005) — російська філолог, літературознавиця, фольклористка, професор.
єврейські прізвища